

Teste di serie 

  Jaroslava Švedova (Qualificata)
  Kimiko Date-Krumm (secondo turno)
  Lesia Tsurenko (Qualificata)
  Madison Brengle (Qualificata)

  Alla Kudrjavceva (ultimo turno)
  Teliana Pereira (primo turno)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Irina Falconi (ultimo turno)

Qualificate 

  Jaroslava Švedova
  Dar'ja Gavrilova

  Lesia Tsurenko
  Madison Brengle

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2015
WTA Tour 2015